Balloërveld (natuurgebied)
 Balloërveld (plaats)